Nejlepší střelec v play off v české  Extralize ledního hokeje.

Seznam 20 nejlepších střelců (od sezóny 1993/1994 po současnost)

Play off

Reference 

Trofeje a ocenění České hokejové extraligy